Alfred Oberländer (1850–1906) − austriacki śpiewak
 Adolf Oberländer, (1845–1923) − niemiecki malarz
 Adolf Oberländer (1867–1923) − austriacki architekt
 Felix Martin Oberländer (1851–1915) − niemiecki lekarz
 Gerhard Oberländer (1907–1995) − niemiecki ilustrator
 Martin Gotthard Oberländer (1801–1868) − niemiecki prawnik i polityk
 Moritz Jakob Oberländer (1831–1905) − czeski przemysłowiec
 Theodor Oberländer (1905–1998) − niemiecki ekonomista i polityk
 Werner Oberländer (ur. 1928) − niemiecki piłkarz